Unione Sportiva Dilettantistica Palmese, squadra di calcio di Palma Campania.
Unione Sportiva Palmese, squadra di calcio di Palmi.

Massimiliano Palmese, scrittore italiano.

Di Palmi (Città metropolitana di Reggio Calabria) o di Palma Campania (Città metropolitana di Napoli).